Байї () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Жан-Сільвен Байї — французький астроном і політик часів революції.
 Сандрін Байї — французька біатлоністка.

Французькі прізвища